Изабелин: — многозначное понятие:
 Изабелин — деревня в Кобринском районе Брестской области Белоруссии
 Изабелин — деревня в Волковысском районе Гродненской области Белоруссии
 Изабелин —  сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Западноваршавский повят,  Мазовецкое воеводство